Trinidad i Tobago se prvi put pojavio na Olimpijskim igrama 1948. godine i poslije toga je slala svoje sportaše na sve naredne kasnije održane Olimpijske igre.

Na Zimskim olimpijskim igrama Trinidad i Tobago su prvi put sudjelovali 1994. godine i kasnije olimpijci Trinidada i Tobaga su nastupili na još dvije zimske olimpijade. Predstavnici Trinidada i Tobaga su zaključno s Olimpijskim igrama održanim 2012. godine u Londonu su osvojili 18 medalja, 2 zlatne, 5 srebrnih i 11 brončanih. Nacionalni olimpijski odbor Trinidada i Tobaga je osnovan 1946., a priznat od strane Međunarodnog olimpijskog odbora 1948. godine.

Medalje 

Šport na Trinidadu i Tobagu
Države na Olimpijskim igrama